«Копенга́ген» (, сокращенно FCK) — датский профессиональный футбольный клуб из города Копенгаген. Основан в 1992 году в результате объединения клубов «Копенгаген» и «Б 1903». Выступает на стадионе «Паркен». 13-кратный чемпион Дании, 8-кратный обладатель Кубка Дании, 3-кратный обладатель Суперкубка Дании и 2-кратный победитель Королевской лиги.

История 
Футбольный клуб «Копенгаген» был образован 1 июля 1992 года в результате слияния двух клубов: «Копенгаген Больклуб», старейшего футбольного клуба в континентальной Европе, основанного в 1876 году, и «Больклуб 1903», основанного в 1903 году.

Команда под руководством Бени Йохансена одержала свою первую победу на международной арене в матче Кубка Интертото, победив швейцарский «Грассхопер» со счётом 2:1. Заняв первое место в своей группе, клуб получил право играть в Кубке УЕФА, но проиграл в противостоянии французскому «Осеру». В сезоне 1992/93 «Копенгаген» победил в дебютном для себя чемпионате Дании, на одно очко опередив «Оденсе» и на два — «Брондбю». В сезоне 1993/94 клуб не смог повторить успех, в решающем матче первенства проиграв «Оденсе» со счётом 3:2, довольствуясь в итоге вторым местом.

Дерби и ультрас 

У клуба «Копенгаген» есть главное дерби, это матчи с клубом «Брондбю» (это противостояние называется New Firm).

Ультрас-группы «Копенгагена»: «Sektion 12», «Copenhagen Casuals». Друзьями считаются ультрас клубов «Хельсингборг», ХИФК, «Гамбург», «Рейнджерс».

Достижения

Национальные 
Чемпионат Дании
  Чемпион (14): 1992/93, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2018/19 , 2021/2022
  Серебряный призёр (7): 1993/94, 2001/02, 2004/05, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2019/20
  Бронзовый призёр (3): 1997/98, 2007/08, 2020/21
Кубок Дании
  Обладатель (8): 1994/95, 1996/97, 2003/04, 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17
  Финалист (4): 1997/98, 2001/02, 2006/07, 2013/14
Кубок лиги
  Серебряный призёр (2): 2005, 2006
Суперкубок Дании
  Обладатель (3): 1995, 2001, 2004

 Предсезонные турниры Королевская лига  Победитель (2): 2005, 2006
  Серебряный призёр (1): 2007Кубок Атлантики  Обладатель (1):''' 2014

Текущий состав

Известные игроки 

  Маркус Альбек
  Эрик Мюкланд
  Андре Бергдёльмо
  Тобиас Линдерот
  Антти Ниеми
  Кристиан Поульсен
  Хенрик Ларсен
  Зденек Поспех
  Либор Сионко
  Атиба Хатчинсон
  Элрио ван Херден
  Йеспер Грёнкьер
  Тоди Йонссон
  Сибусисо Зума
  Столе Сольбаккен
  Оскар Вендт
  Микаэль Антонссон
  Матиас Йоргенсен
  Даме Ндойе

Еврокубки 
Кубок Интертото: (1) 1992

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Футбольные клубы Дании

Спорт в Копенгагене